Дре́ксель (, ) — английская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Дрексель, Вильтруд (род. 1950) — австрийская горнолыжница.
 Дрексель, Екатерина Мария (1858—1955) — святая Римско-Католической Церкви.
 Дрексель, Иеремия (1581—1638) — иезуитский писатель и богослов, профессор гуманитарных наук и риторики.
 Дрексель, Макс (1914—2004) — гауптштурмфюрер СС.